Aksak bezeichnet unter anderem:

 Akšak, altsumerische Stadt in Mesopotamien
 aksak, türkisch für „lahm“, „hinkend“, „stolpernd“, davon abgeleitet:
 Aksak (Rhythmus), asymmetrischer Rhythmus in der Volkstanzmusik der Türkei und auf dem Balkan 
 Aksak (Wappengemeinschaft), polnische Wappengemeinschaft
 türkischer Beiname Timurs („des Lahmen“)
 Aksak Maboul, belgisches Musikprojekt
 Burak Aksak (* 1985), türkischer Drehbuchautor und Schauspieler
 Aksak (Kızılcahamam), Dorf in der türkischen Verwaltungseinheit Kızılcahamam